Демир-Капия:
 Демир-Капия — город в Республике Македония, центр одноименной общины Демир-Капия.
 Демир-Капия — община в Республике Македония.